Первая лига 1990/1991 () — 51-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Динамо Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1990/1991
Албания
Албания
1990 год в Албании
1991 год в Албании
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991